Németország
Woltersdorf, település Alsó-Szászországban
Woltersdorf, település Schleswig-Holsteinben
Woltersdorf, település Brandenburgban